Chigwell steht für:
 Chigwell (Essex), Ortschaft in der Grafschaft Essex, England
 Chigwell (Tasmanien), Ortschaft in Glenorchy City in Tasmanien, Australien
 Chigwell (London Underground), Station der London Underground in Chigwell (Essex)

Chigwell ist der Familienname folgender Personen:
 Hamo Chigwell, englischer Kaufmann, Lord Mayor of London